Hammerlinde bezeichnet folgende Naturdenkmäler:

 Hammerlinde (Altenbeken), siehe Liste der Naturdenkmäler in Altenbeken
 Hammerlinde (Frohnauer Hammer)